Il doppio  del Prosperita Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Serhij Stachovs'kyj e Tomáš Zíb non hanno difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Jan Hájek e Robin Vik hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Matúš Horecný e Tomáš Janci.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Filip Polášek (semifinali, ritiro)
 Kevin Anderson /  David Martin (semifinali)

 Juan Pablo Brzezicki /  David Marrero (quarti di finale) 
 Dušan Karol /  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Prosperita Open 2009